Вольтурара-Аппула () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 571 человек (2008 г.), плотность населения составляет 11 чел./км². Занимает площадь 52 км². Почтовый индекс — 71030. Телефонный код — 0881.

Покровителями коммуны почитаются святой апостол и евангелист Лука, празднование 18 октября, и святой Бенедикт.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/